107. længdegrad kan henvise til:

 107. vestlige længdekreds
 107. østlige længdekreds